Сораја (, -{soraya}-) женско је име персијског порекла. То могу бити:
 Сораја Вучелић (рођена 1986), српска манекенка и учесница Великог брата
 Сораја Тарзи (1899—1968), авганистанска краљица и једна од првих феминисткиња
 Сораја Есфандијари-Бактијари (1932—2001), друга жена Мухамеда Резе Пахлавија
 Сораја (1969—2006), колумбијско-америчка певачица, тектописац, гитаристкиња, аранжер, продуцент, добитница Гремија и борац против рака дојки
 Сораја Арнелас (рођена 1982), шпанска певачица
 Сораја Сага (рођена 1969), јапанска илустраторкиња и писац прича видео игрица
 Сораја, мали кратер на Месецу, унутар већег кратера Алфонсуса
 Сораја Сараџедини (1960—2006), курдско-иранска активисткиња за људска права
 Сораја Телес (рођена 1959), бивша бразилска тркачица на средњу даљину
 Сораја Манучехри, тема америчког филма из 2008. Каменовање Сораје М.
 Сораја Кадир (псеудоним Даст), измишљени лик из стрипа серијала Икс мен
 -{Soraya}-, песма са албума -{Animals as Leaders}- истоименог бенда
 локални назив за говорнике сиријских језика или врста сунцокрета
 Сораја (река)

Женска имена